Voici la liste des planètes mineures numérotées de 167001 à 168000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 167001 à 168000

167001-167100

167101-167200

167201-167300

167301-167400

167401-167500

167501-167600

167601-167700

167701-167800

167801-167900

167901-168000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000